Sezon 2019/2020 Pucharu Świata w kombinacji norweskiej rozpoczął się 28 listopada 2019 w fińskiej Ruce, a ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane 7 marca 2020 w norweskim Oslo. Kraje, w których odbyły się konkursy PŚ to Finlandia, Norwegia, Austria, Włochy, Niemcy. 

Tytuł obronił Norweg Jarl Magnus Riiber oraz reprezentacja Norwegii w Pucharze Narodów.

Kalendarz i wyniki

Wyniki reprezentantów Polski

Klasyfikacje

Przypisy

Bibliografia 
 
 Klasyfikacja generalna

Puchar Świata w kombinacji norweskiej
Sezon 2019/2020 w kombinacji norweskiej